18-й чемпионат мира и одновременно 29-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил во Франции (Группа А — сильнейшие сборные) с 10 по 17 марта 1951 года.

Турнир проходил в один круг. Команда Чехословакии не приняла участия в чемпионате.

Результаты матчей

Бомбардиры

Сборная Канады («Летбридж Мэйпл Ливз») 
М. Хьюз, У. Гибсон, У. Чэндлер, Д. Флэнэгэн, У. Флик, Р. Грэй, Б. Нибсс, Д. Малакко, Д. Маклин, Э. Милрой, Х. Негрелло, С. Ободяк, М. Римстэд, М. Рот, Л. Сирэй, К. Сорокоски, Д. Вогэн, Т. Вуд.

Чемпион

Источники 
 
 https://www.hockeyarchives.info//mondial1951.htm

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1951

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1951
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Март 1951 года
Хоккей